Ride or Die peut désigner :
 Ride or Die, le titre original du film américain RAP Connection sorti en 2003.
 Anarchy: Ride or Die (Cymbeline), un film américain sorti en 2014.
 Ride or Die (Kanojo), un film japonais sorti en 2021.
 Ride or Die, un album de Devon Allman sorti en 2016.
 « Ride or Die », une chanson de The Knocks ft. Foster the People sortie en 2018.